Étain peut désigner :
 L'étain est un élément chimique, de symbole Sn et de numéro atomique 50
 Étain est une importante déesse de la mythologie celtique irlandaise
 Étain est une commune française, située dans le département de la Meuse et la région Grand Est.